Ти́бор Се́кель (, , Секей; 14 февраля 1912, Спишска-Собота — 20 сентября 1988, Суботица) — югославский (хорватский) журналист венгерско-еврейского происхождения, исследователь, писатель и юрист. Принимал участие в экспедициях по Южной Америке, Азии и Африке. Наряду с венгерским и хорватским языками он также говорил на немецком, испанском, английском, французском и эсперанто (в общей сложности пользовался 22 языками). Был членом «Академии эсперанто» и почётным членом Всемирной ассоциации эсперанто.

Биография 
Отец Тибора Секеля был ветеринаром и семья часто переезжала. Всего через несколько месяцев после рождения Тибора на территории современной Словакии они поселились в селе Ченей (территория современной Румынии), а после 1922 года в Кикинде (Сербия, Югославия). Там он окончил начальную школу, после чего семья переехала в Никшич (Никшић) в Черногории, где Тибор окончил гимназию. Уже в средней школе он увлёкся альпинизмом и пешком прошёл через всю Черногорию.

После этого Секель работал журналистом в Загребе и в 1939 году совершил путешествие в Аргентину для подготовки репортажа о югославских эмигрантах, но в итоге остался там и в течение 15 лет занимался журналистикой и исследованиями. В 1944 году он покорил Аконкагуа, самую высокую гору Западного и Южного полушарий.

В 1948—1949 годах занимался изучением малоисследованных районов в реликтовых лесах Бразилии. В этом путешествии он встретил каннибальское племя тупари, в котором прожил четыре месяца.

Параллельно с исследованиями, Секель занимался археологией и антропологией. В Гватемале он занялся изучением цивилизации майя) в Мексике и цивилизации инков в Перу. Опираясь на легенду, он обнаружил древний светлый город, построенный менее цивилизованными индейцами. Во время путешествия по Амазонке, используя ранее полученный опыт, Секель сумел пройти за Реку Смерти и сквозь территорию воинственного племени шавано, собрав много полезных географических сведений об этом регионе.

В 1954 году Секель вернулся в Югославию. Однако он по-прежнему много путешествовал. В марте 1962 года он отправился в годичное путешествие по Африке, в ходе которого совершил восхождение на Килиманджаро, самый высокий пик Африки. Также он посещал Азию (Индию, Китай и Непал в 1956-1957, Индию, Японию и Шри-Ланку в 1958-1960, Сибирь, Японию, Монголию в 1965-1966). Также посетил все европейские страны, кроме Албании и Исландии. В 1972 году вновь посещал СССР во время этнологического конгресса, был в Ленинграде и Узбекистане.

В течение своей жизни Секель занимался разными делами. Он был исследователем, писателем, археологом, живописцем, скульптором, режиссёром, журналистом. Он использовал два десятка языков, из которых на десяти говорил хорошо. С 1972 года жил в Суботице (Воеводина), где до конца своих дней работал директором музея.

В 1985 году Секель, представляя Всемирную ассоциации эсперанто и делегацию Югославии, внёс на голосование резолюцию об эсперанто, которая была единодушно принята Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Его супругой была Ержебет Секель.

Произведения

Описания путешествий 
Произведения Тибора Секеля содержат интересные наблюдения за обычаями, искусством, этнографией и переведены на множество языков.

 Tempestad sobre el Aconcagua, роман об экспедиции на аргентинскую гору Аконкагуа, написан на испанском, Буэнос-Айрес: Ediciones Peuser, 1944, 274 стр.
 Oluja na Aconcagui i godinu dana kasnije, сербско-хорватский перевод Иво Вечерина, Загреб 1955, 183 стр.
 Burka na Aconcagui, чехословацкий перевод Эдуарда В. Тварожека, Мартин: Osveta, 1958, 149 стр. (= Hory a ľudia 5).
 Tempesto super Akonkagvo, перевод на эсперанто Энио Хуго Гаррота, Белград: Сербская лига эсперанто, 1959, 227 стр.
 Por tierras de Indios, о проживании автора с индейцами в тропическом регионе Бразилии, в оригинале написано на испанском, 1946.
 Durch Brasiliens Urwälder zu wilden Indianerstämmen, немецкий перевод Родольфа Симона, Цюрих: Orell Füssli, 1950, 210 стр.
 Pralesmi Brazílie, чешский перевод Матильды В. Гусаровой, Мартин: Osveta, 1956, 161 стр. (= Svetom 9).
 V dezeli Indijancev po brazilskih rekah gozdovih, словенский перевод Петера Ковацица, Марибор: Zalozba obzorja Maribor, 1966, 252 стр.
 По стране индейцев, Перевод на эсперанто Эрнеста Зонненфельда, Мальмё: Издание общества эсперанто, 1970, 186 стр.
 Nepalo malfermas la pordon, (Непал открывает дверь), в оригинале написано на эсперанто, La Laguna: Regulo, 1959, 212 стр. (= Stafeto научно-популярная 2).
 Nepla otvara vrata, сербский перевод Антония Секеля, Белград, 1959, 212 стр.
 Window on Nepal, английский перевод Марджори Бултон, Лондон: Robert Hale], 1959, 190 стр.
 Nepal odpira vrata, словенский перевод Бориса Грабнара, Любляна: Mladinska knjiga, 1960, 212 стр.
 Gxambo rafiki. La karavano de amikeco tra Afriko, (Джамбо рафики. Караван дружбы в Африке), в оригинале написано на эсперанто, Пиза: Edistudio, 1991, 173 стр., ISBN 88-7036-041-5.
 Djambo rafiki. Pot karavane prijateljstva po Afriki, словенский перевод Тита Скерль-Сояра, Любляна: Mladinska knjiga, 1965, 184 стр.
 Ridu per Esperanto, (Смейся на эсперанто), Загреб 1973, 55 стр.(= Международная культурная служба 3).
 Premiitaj kaj aliaj noveloj, (Премированные, и другие новеллы), семь рассказов, в оригинале написанных на эсперанто, Загреб: Международная культурная служба, 1974, 52 стр.
 Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo, (Кумеуауа, сын джунглей), детская книга о приключения среди индейских племён Бразилии, в оригинале написана на эсперанто.
 1-е издание Антверпен 1979 (= Stafeto художественная литература 42)
 2-е издание Роттердам: UEA, 1994, 94 стр.
 Kumeuaua djungels son, шведский перевод Лейфа Норденсторма, Боден 1987, 68 стр.
 Kumevava, az őserdő fia, венгерский перевод Иштвана Ертли, Будапешт, 1988.
 Кумевава, син джунглів украинский перевод Надежды Гордиенко-Андрияновой, Київ, Веселка, 1989.
 Mondo de travivaĵoj, (Мир переживаний), автобиографический рассказ о пушетествиях и приключениях в экзотических странах на пяти континентах. Пиза: Edistudio, 1-е издание 1981, 2-е издание 1990, 284 стр., ISBN 88-7036-012-1.
 Neĝhomo, (Снежный человек), рассказ о переживаниях во время горных восхождений, с пояснениями на немецком языке, Вена: Pro Esperanto 1988, 20 стр.

 Kolektanto de ĉielarkoj, (Собиратель радуги), новеллы и поэмы, в оригинале написаны на эсперанто, Пиза: Edistudio, 1992, 117 стр., ISBN 88-7036-052-0.
 Temuĝino, la filo de la stepo, (Темуджин, сын степи), юношеский роман, в сербском переводе Терезы Каписты, Белград, 1993, 68 стр., ISBN 86-901073-4-7.

Книги об эсперанто 
 La importancia del idioma internacional en la educacion para un mundo mejor, Мехико: Мексиканская федерация эсперанто, 1953, 13 стр.
 The international language Esperanto, common language for Africa, common language for the world, перевод с эсперанто на английский язык выполнен Джоном Кристофером Уэллсом, Роттердам: UEA, 1962, 11 стр.
 Le problème linguistique au sein du mouvement des pays non alignés et la possibilité de la resoudre, Роттердам: UEA, 1981, 16 стр. (= Эсперанто-документы 10).
 La lingva problemo de la Movado de Nealiancitaj Landoj — kaj ĝia ebla solvo, (Языковая проблема Движения неприсоединившихся стран — и её возможное решение), Роттердам: UEA, 1981, 12 стр. (= Эсперанто-документы 13).

Учебники 
 La trovita feliĉo, (Найденное счастье), новелла для чтения для последних курсов, Буэнос-Айрес: Progreso, 1945.
 kun Antonije Sekelj: Kurso de Esperanto, laux aŭdvida struktura metodo, (с Антонием Секелем: Курс эсперанто: акустико-визуальный структурный метод), 1960, 48 стр.
 kun Antonije Sekelj: Dopisni tečaj Esperanta, (с Антонием Секелем), Белград: Сербская лига эсперанто, 1960, 63 стр.

Книги по этнографии 
Путешествуя по Южной Америке, Африке, Азии, Австралии и Океании он сформировал богатую этнографическую коллекцию, и подарил её Этнографическому музею Загреба.

 Elpafu la sagon, (Пусти стрелу), из устной поэзии народов мира, Роттердам: UEA, 1983, 187 стр., ISBN 92-9017-025-5 (= Серия «Восток-Запад» 18), где он представляет переводы записей, собранных во время своих путешествий. Это произведение выделяется из числа обычных для движения эсперанто и на самом деле касается мировой культуры.

Словарь 
Тибор Секель сотрудничал с редакцией 20-язычного музеологического словаря Dictionarium Museologicum, который вышел в 1986 году. — ISBN 963-571-174-3

Исследователи Южной Америки
Исследователи цивилизации инков
Эсперантисты Венгрии
Полиглоты
Писатели Сербии
Путешественники Венгрии